Die Abkürzung DMGT steht für:
Daily Mail and General Trust, britisches Medienunternehmen
DNA-mediated gene transfer

Abkürzung